Zlatni medvjed (njem. Goldener Bär) najviša je nagrada na njemačkom filmskom festivalu Berlinale. Nagradu dodjeljuje međunarodni žiri. Statuu, koja se dodjeljuje, oblikovala je umjetnica Renée Sintenis u obliku berlinskog medvjeda (simbol Berlina). Zlatnim medvjedom se nagrađuje dugometražni film, a od 2007. godine i kratki film.

Nagrađeni filmovi 
Do sada su sljedeći filmovi nagrađeni Zlatnim medvjedom:

Počasni zlatni medvjed

Izvori

Vanjske poveznice 

 Berlinale
 IMDb

Filmske nagrade